Trichomesosa är ett släkte av skalbaggar. Trichomesosa ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Trichomesosa